Antoinette Buckinx-Luykx, Belgisch schrijfster
 Jeanne Luykx, Belgisch beeldhouwster en kunstschilderes
 Peter Luykx, Belgisch ondernemer en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam